Hasenherz ist der Titel von:

 Hasenherz (Film), deutscher Kinderfilm der DEFA aus dem Jahr 1987
 Hasenherz (Roman), Deutscher Titel eines Romans von John Updike aus dem Jahr 1960